Персеверансија има више значења:

 Персеверансија, Ел Росарио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Персеверансија (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Персеверансија (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Персеверансија, Асерадеро (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Персеверансија (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Персеверансија (Санта Елена), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику